Союз за Перу () — политическая партия Перу. Основана в 1994 году бывшим Генеральным секретарём ООН Хавьером Пересом де Куэльяром.

История 
Партия была основана бывшим Генеральным секретарем ООН Хавьером Пересом де Куэльяром в 1994 году. Первоначально либерально-центристская партия с некоторыми левоцентристскими фракциями, со временем Союз за Перу стал главным политическим домом перуанского этно-националистического движения (Movimiento etnocacerista) в середине-конце 2010-х годов.

На выборах 2001 года, партия получила 4,1 % голосов избирателей и 6 из 120 мест в Конгрессе Республики.

На выборах 2006 года Союз за Перу присоединился к Перуанской националистической партии и поддержал Ольанту Умалу, который вышел во второй тур президентских выборов, но уступил Алану Гарсии. На парламентских выборах альянс победил, получив 21,2 % голосов избирателей и 45 из 120 членов Конгресса.

На выборах 2011 года партия объединила усилия с Партией национальной солидарности, чтобы поддержать кандидатуру президента на пост мэра Лимы Луиса Кастаньеды Лоссио. Партия сохранила союз с Партией национальной солидарности и на выборах 2016 года, совместно выдвинув кандидатуру Эрнандо Герра Гарсия. Однако 29 марта 2016 года Эрнандо Герра Гарсия решил снять свою кандидатуру в президенты, а также все свои списки в Конгресс и Андский парламент.

Участие в выборах

Парламентские выборы

Президентские выборы

Примечания

Ссылки 
 

Политические партии Перу
Националистические партии